Ammerthal ist

 Ammerthal, Gemeinde im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ammerthal (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Ammertal